Iwaniwka (ukr. Іванівка; do 1946 roku Janówka) – wieś na Ukrainie w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w gminie Bersteczko, w powiecie dubieńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Iwaniwka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon horochowski